Il doppio dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Martin Damm e Leander Paes erano i detentori del titolo, ma Paes non ha partecipato quest'anno e solo Damm ha partecipato facebso coppia con Pavel Vízner, ma ha perso al 1º turno contro Philipp Kohlschreiber e Michail Južnyj.

Tomáš Berdych e Dmitrij Tursunov ha vinto in finale 7–5, 3–6, 10–7, contro Philipp Kohlschreiber e Michail Južnyj.

Teste di serie

  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (primo turno)
  Simon Aspelin /  Julian Knowle (semifinali)

  Jonathan Erlich /  Andy Ram (semifinali)
  Martin Damm /  Pavel Vízner (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2008
ATP Tour 2008